Zkratka OHL může mít tyto významy:
 Obrascón Huarte Lain – španělská stavební společnost
 OHL ŽS – česká dceřiná společnost OHL (dříve Železniční stavitelství Brno)
 Ontario Hockey League – kanadská juniorská hokejová liga
 Oud-Heverlee Leuven – belgický fotbalový klub